Rapture steht für:

 den englischen Begriff für Entrückung
 Rapture, einen Nummer-eins-Hit und Hip-Hop-Klassiker der Band Blondie
 Rapture (Band), finnische Dark-Metal-Band
 The Rapture (Band), US-amerikanische Rockband (1998–2014)
 The Rapture (2010), Film
 Dunkle Erleuchtung, Film, englischer Originaltitel The Rapture
 Rapture, den Schauplatz des Computerspiels Bioshock